Tatsundo Fukuhara
 Miho Fukuhara
 Karen Fukuhara
 Ai Fukuhara
 Kaori Fukuhara
 Larry Fukuhara
 Aaron Fukuhara
 Haruka Fukuhara
 Kōhei Fukuhara